Il figlio conteso (Age of Indiscretion) – film diretto da Edward Ludwig (1935)
Il figlio conteso (Göranssons pojke) – film diretto da Weyler Hildebrand (1941)
Il figlio conteso (The Divided Heart) – film diretto da Charles Crichton (1954)